Семё Никитич Урусов:
 Урусов, Семён Никитич (1785—1857) — русский князь, тайный советник, сенатор.
 Урусов, Семён Никитич (1926—1991) — советский бурильщик, Герой Социалистического Труда.